La psychalgie peut désigner :
 Douleur psychogène, douleur d'origine psychologique ou physique 
 Souffrance psychologique, toute forme de souffrance qui n'est pas lié au physique

Homonymie